Сергій Вадимович Філіпенко ( 1966, Запоріжжя) — з травня 2013 року Голова правління Запорізького автомобілебудівного заводу.

Біографія 
Закінчивши Запорізький машинобудівний інститут ім. В. Я. Чубаря, факультет «Автомобілі і трактори», працює у відділі Головного конструктора ЗАЗ.

Інженер-конструктор, начальник конструкторського бюро, головний конструктор, заступник голови правління ЗАЗу.

У 2007 р. рішенням Наглядової ради Корпорації «УкрАВТО» призначений на посаду Заступника Голови правління на Завод легкових автомобілів у Варшаві (Польща).

З 2008 р. по травень 2013 р. займає посаду Заступника Голови правління з питань закупівлі Корпорації «УкрАВТО».

Посилання 
 Філіпенко Сергій Вадимович

Народились 1966
Уродженці Запоріжжя
Випускники Запорізького національного технічного університету
Керівники ЗАЗ
Персоналії за алфавітом